Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, finale de la coupe Dewar, se dispute du 18 au .

Cet événement est le couronnement du circuit Dewar constitué de cinq tournois qui se tiennent tous en salle sur une surface uniforme, une moquette importée de Boston. Les huit joueuses qualifiées pour cette finale sont sélectionnées en fonction des points récoltés lors des quatre premiers tournois (Aberavon, Billingham, Torquay, Édimbourg). Une victoire rapporte 4 points, une finale 3 points, une demi-finale 2 points, et un quart de finale 1 point.

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Julie Heldman.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Londres
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Londres
Tennis en Angleterre en 1971
Sport en novembre 1971